Miroslav Král (* 9. května 1932 Praha ) je český ergonom a vysokoškolský učitel. Jeho významným odborným přínosem jsou mj. encyklopedické práce, které pomáhají při prvotní orientaci v rozvíjejícím se oboru ergonomie odborníkům, studentům i laikům.

Životopis 
Narodil se 9. května 1932. Jeho odborné počátky jsou spojeny s leteckou technikou. Po dálkovém studiu na brněnské Střední průmyslové škole absolvoval inženýrská studia se zaměřením na speciální elektrická vybavení letadel na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (1959–1964). Od roku 1965 působil na této vysoké škole jako pedagog. Pro tento účel absolvoval dvouletý kurs pedagogiky, didaktiky a psychologie. Pracoval v oboru provoz letecké techniky na strojní katedře Letecké fakulty VAAZ (dnes Univerzita obrany) jako vedoucí předmětové skupiny, kde dosáhl hodnosti plukovníka. Působil zde až do odchodu do důchodu v roce 1991.

S oborem ergonomie se seznámil v roce 1973 při pracovním pobytu v leteckém ústavu KIIGA v Kyjevě na Ukrajině. Velmi jej zaujal, a začal jej proto rozvíjet na domácí fakultě. V českém prostředí byl pro něj později podnětný odborný kontakt s Luborem Chundelou z ČVUT. Na vyvrcholení aktivní činnosti na Univerzitě obrany napsal práci na téma „Vliv lidského faktoru na provozní spolehlivost letecké techniky“ publikovanou v Akademickém vědeckém sborníku Univerzity obrany v Brně roku 1991. Král tak podpořil etablování ergonomie v profesi, která je s ní ve světě výrazně spojena od dob druhé světové války. Na jeho práci mohli potom na této škole navázat následovníci, mezi něž patřil např. Doc. Ing. Gabriel Števko.

Dlouhodobě spolupracoval s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v Praze, kde se v rámci výzkumů věnoval studiím ergonomické povahy. Spolupracoval také s Institutem výchovy a bezpečnosti práce v Brně (garant výuky ergonomie a zkušební komisař pro certifikaci osob odborně způsobilým v prevenci rizik). Pro potřeby výuky zpracoval řadu učebnic. Od roku 2001 spolupracoval s ÚVSSaR Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde externě vyučoval předmět Ergonomie pro konstruktéry strojních zařízení.

Do činnosti České ergonomické společnosti byl zapojen od roku 1992, kde od roku 1994 zastával funkci místopředsedy. Je spoluzakladatelem brněnské sekce ČES, kde od roku 1996 vykonával funkci tajemníka.

Miroslav Král je autorem řady odborných publikací. Od roku 2015 publikuje také v časopise Bezpečnost a hygiena práce.

Výběr publikací 
 KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm: RoVS – Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s. ISBN 80-239-2083-9.
 KRÁL, Miloslav. Ergonomie v pojetí legislativy a technické normalizace. Vyd. 1. Rožnov pod Radhoštěm: pro IVBP vydal RoVS – Rožnovský vzdělávací servis, 2002. 37 s. ISBN 80-238-9179-0.
 KRÁL, Miroslav. Metody a techniky užité v ergonomii. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2001. 154 s. ISBN 80-238-7930-8.
 KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její využití v technické praxi. 1. vyd. Ostrava :  Alexandr Vávra – VAVA, 1994. 109 s.
 KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její využití v technické praxi II. : normativy lidského těla. 1.vyd. Ostrava: Alexandr Vávra – VAVA, 1998., 99 s. ISBN 80-86168-04-2.
 KRÁL, Miroslav. Pět kroků chronologického postupu ergonomického zkoumání a hodnocení v rámci pracovního systému. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2001. 27 s.  Bezpečný podnik. ISBN 80-238-8874-9.
 LANDAU, Kurt, ed. Lexikon Arbeitsgestaltung: best practice im Arbeitsprozess. 1. Aufl. [Stuttgart]: Gentner, 2007. 1379 s. ISBN 978-3-87247-655-5.
 MALÝ, Stanislav; KRÁL, Miroslav; HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0

Odkazy

Související články 
 Historie české ergonomie

Čeští pedagogové
Narození v roce 1932
Narození 9. května
Narození v Praze
Žijící lidé
Ergonomie
Muži